Сунуну, Крис (род. 1974) — американский политик, сын Джона Генри Сунуну и брат Джона Эдварда Сунуну